Владимир Дмитриевич Комаров:
 Комаров, Владимир Дмитриевич (1949—2018) — советский конькобежец, участник Олимпиады 1972 года.
 Комаров, Владимир Дмитриевич (род. 1952) — советский футболист, защитник.